Carlos Heitor Campani é Sócio-Fundador da CHC Consultoria e Diretor Acadêmico da iluminus - Academia de Finanças. Pesquisador Associado do EDHEC Business School (Nice, França) e da Escola de Negócios e Seguros (ENS). Ex-professor concursado de Finanças do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD), escola de negócios da UFRJ. Carlos Heitor Campani é autor de mais de 50 artigos acadêmicos publicados, autor de diversos textos para veículos de comunicação, palestrante e consultor. Carlos Heitor Campani é colunista permanente do Valor Investe (do jornal Valor Econômico) e do Investing.com. Além de atuar como professor e consultor, é membro de Conselhos.

Em março de 1995 ingressou no Instituto Militar de Engenharia para cursar o ciclo básico em engenharia. Ao longo do ciclo básico de engenharia, também realizou atividades de iniciação científica em matemática no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA . Em março de 1997 ingressou em primeiro lugar na Universidade Federal do Rio de Janeiro onde se formou em engenharia química em 2001. Durante o período que esteve na UFRJ, concluiu créditos no mestrado em matemática na Universidade Federal Fluminense. 

Em fevereiro de 2002 ingressou no mestrado em administração de empresas no Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2003 participou de um programa de intercâmbio onde estudou um semestre na École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC), na França. Defendeu em 2004 a dissertação intitulada "Option Valuation Models (The Black & Scholes Model vs. The Hyperbolic Sine Model)", sob a orientação do professor Eduardo Facó Lemgruber. 

Em janeiro de 2013 obteve seu Ph.D. em Finanças na EDHEC Business School, com a tese "Essays in Asset Allocation with Recursive Utility and Regimes in Asset Returns", sendo orientado pelos professores René Garcia e Abraham Lioui.

Em 2016 ingressou via concurso público no quadro de professores do Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD), ministrando disciplinas de finanças e realizando a orientação de alunos de mestrado e doutorado. Coordenou a Cátedra Antera Gestão de Recursos, realizando estudos nos segmentos conhecidos internacionalmente por Venture Capital e Private Equity, estudos esses necessariamente voltados para as aplicações práticas no mercado nacional. Em fevereiro de 2023, saiu do COPPEAD para fundar a iluminus - Academia de Finanças e seguir com mais tempo na sua empresa de consultoria (CHC Consultoria). Coordena a Cátedra Brasilprev Seguros e Previdência S.A., realizando estudos no segmento previdenciário, tanto no que se refere à previdência complementar quanto aos regimes geral e próprio. É idealizador e responsável pelo projeto Jovens Talentos Finanças - Investindo na Redução da Desigualdade Social, iniciado em 2021.

Índices Valor-COPPEAD 

O Prof. Carlos Heitor Campani e seu colega Prof. Ricardo P. Câmara Leal desenvolveram, com metodologia própria, dois índices de ações para o mercado brasileiro. O projeto teve participação relevante de um grupo de alunos do mestrado do Coppead (UFRJ), turma 2014, e apoio fundamental do jornal Valor Econômico. Os dois índices foram batizados de Valor-Coppead e são atualmente calculados e divulgados diariamente pelo sistema Valor PRO, sob os nomes Valor-Coppead Performance (código BRIAIP20_COPPEAD) e Valor-Coppead Mínima Variância (BRIAMV_COPPEAD). O artigo com a validação da metodologia e resultados foi devidamente aprovado e publicado na Revista Brasileira de Finanças em 2016.

Principais Publicações Acadêmicas 
Dentre suas publicações acadêmicas, destacam-se:

 “Direct Approach to Assess Risk Adjustment under IFRS 17” com Thiago Pedra Signorelli e César da Rocha Neves: Revista Contabilidade & Finanças, Vol. 33, No. 90, 1 – 15, 2022.
 “Optimal Portfolio Strategies in the Presence of Regimes in Asset Returns” com René Garcia e Marcelo Lewin: Journal of Banking & Finance, Vol. 123, No. 106030, 1 – 17, February of 2021.
“Approximate Analytical Solutions for Consumption/Investment Problems under Recursive Utility and Finite Horizon” com René Garcia: The North American Journal of Economics and Finance, Vol. 48, 364 – 384, 2019
 “Portfolio Management under Multiple Regimes: Strategies that Outperform the Market” com Marcelo Lewin: RAC – Revista de Administração Contemporânea, Vol. 24, No. 4, 300 – 316, 2020.
 “Equally Weighted Portfolios and Momentum Effect: An Interesting Combination for Unsophisticated Investors?” com Fábio Civiletti e Raphael Moses Roquete: BBR – Brazilian Business Review, Vol. 17, No. 5, 506 – 522, 2020.
 “On The Correct Evaluation of Cost of Capital for Project Valuation”: Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, N. 132, 6583 – 6604, 2015.
 “On the Rate of Return and Valuation of Non-Conventional Projects”: Business and Management Review, Vol. 3, N. 12, 1 – 6, November 2014.
 “Liability Driven Investment with Alternative Assets: Evidence from Brazil” com Márcio R. Bernardo: Emerging Markets Review, Vol. 41, edição de dezembro, 1 – 15, 2019.
 “Regime de Capitalização na Previdência Pública: Uma Análise de Experiências Internacionais” com André Pereira: The CFA Society Brazil, 1 – 58, 2019.
 “Investor Segmentation: How to Improve Current Techniques by incorporating Behavioral Finance Concepts?” com Ronaldo Andrade Deccax: International Journal of Economics and Business Research, Vol. 18, No. 1, 31 – 48, 2019.
 “Pensando na Aposentadoria: PGBL, VGBL ou Autoprevidência?” com Thiago Roberto Dias Costa: Revista Brasileira de Risco e Seguros, Vol. 14, No. 24, 19 – 46, 2018.


Rio Grande do Sul
Niterói
Finanças
PhD